Enrique Nieto puede hacer referencia a:

 Enrique Nieto Ulíbarri, pintor español.
 Enrique Nieto y Nieto, arquitecto español.
 Enrique Nieto Martínez, coronel y juez militar en el Consejo de Guerra a Els Joglars.